Александр Бринкман:
 Бринкман, Александр Александрович (1869 — ?) — российский юрист, правовед, сын А. Г. Бринкмана.
 Бринкман, Александр Германович (1835—1899) — российский государственный деятель, самарский, затем астраханский вице-губернатор.